Keleti (ungarisch: östlich) bezeichnet:
 den Ostbahnhof in Budapest, siehe Budapest Keleti pályaudvar
 einen Hauptkanal in Ungarn, siehe Keleti-főcsatorna

Keleti ist der Familienname folgender Personen:
 Ágnes Keleti (* 1921), ungarische Kunstturnerin
 Gusztáv Frigyes Keleti (1834–1902), ungarischer Maler und Kunstkritiker
 György Keleti (1946–2020), ungarischer Politiker (MSZP)
 Károly Keleti (1833–1892), ungarischer Statistiker
 Márton Keleti (1905–1973), ungarischer Filmregisseur